

Geografia

Upper Heyford (Northamptonshire)
Upper Heyford (Oxfordshire)